El término pata de cabra puede referirse a:
 el nombre común de la planta Lonicera caprifolium;
 el nombre común de la planta Lonicera etrusca;
 se le llama así también a la herramienta pie de cabra;
 se le llama también a la figura en la que se reencarnó el apóstol san Juan;
 se llama pata de cabra a una superstición latinoamericana.
También se llama así al soporte lateral situado en el lado izquierdo de motocicletas y bicicletas que se despliega cuando se detiene el vehículo y se utiliza para dejar el vehículo solo sin que se caiga.